Příjmení Ištvan má více nositelů:
 Ivo Ištvan (* 1965), český právník
 Miloslav Ištvan (1928–1990), český klavírista a skladatel

 Podobné
 István (křestní jméno)